

Geografia
 Saint-Maclou-la-Brière – comune francese situato nel dipartimento della Senna Marittima
 Saint-Mars-la-Brière – comune francese situato nel dipartimento della Sarthe

Persone
 Daniel Brière (1977) – ex hockeista su ghiaccio canadese